Jeffrey Jerome Myers (n. 1974), cestista statunitense
 Jeffrey A. Myers, regista